Konsulat RP w Groznym () – polska placówka konsularna działająca w latach 1918-1920 w Groznym, Republika Górska Północnego Kaukazu, obecnie w Czeczenii, Rosja.

Kierownicy konsulatu 
 1918-1920 – J. Maciejewski, agent konsularny

Bibliografia 
 Paweł Ceranka, Krzysztof Szczepanik (opr.): Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945 : informator archiwalny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2020

Przypisy 

Grozny
Stosunki polsko-rosyjskie
Grozny